Годинівська сільська рада — Львівська область, Мостиський район
 Годинівська сільська рада — Чернівецька область, Герцаївський район